Rafael Lazoski Huet de Bacellar (Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1976), mais conhecido como Lazza, é um cantor, violinista, tecladista, arranjador e compositor brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Tecladistas do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro